People ("popolo" o "gente" in lingua inglese) può riferirsi a:

Editoria 
People o People Weekly – settimanale statunitense

Musica 
People – singolo di Barbra Streisand del 1964, dal musical Funny Girl
People – album di Barbra Streisand del 1964
People – singolo di Adriano Celentano del 1979, dall'album Soli
People – album di James Brown del 1980
People – album degli Hothouse Flowers del 1988
People – album di Howard Jones del 1998
People – EP degli Animal Collective del 2006
 People – singolo di Purple Disco Machine del 2014
 People – singolo dei The 1975 del 2019
People! – gruppo musicale rock statunitense
People Records – etichetta discografica fondata da James Brown

Televisione 
 People – film per la TV del 1957 diretto da George Stevens Jr.